Lindeberg ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Lindeberg (1876–1961) schwedischer Maler 
 Gösta Lindeberg (1910–1995), schwedischer Schriftsteller 
 Harrie T. Lindeberg (1879–1959), US-amerikanischer Architekt
 Jarl Waldemar Lindeberg (1876–1932), finnischer Mathematiker 

Lindeberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe): 
 Sedlecký Špičák (544 m), Lindeberg, südwestlich von Hrádek nad Nisou, im Lausitzer Bergland, Region Liberec, Tschechien
 Lindeberg (Hainewalde) (460,1 m), bei Hainewalde, im Lausitzer Bergland, Landkreis Görlitz, Sachsen

Lindeberg ist der Name folgender Bauwerke:
 Villa Lindeberg, in Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Lindberg (Begriffsklärung)
 Lindbergh
 Lindenberg